Ходово может означать:
 Ходово (Берковичи) — посёлок в общине Берковичи в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)
 Ходово (Столац) — посёлок в общине Столац в Федерации Боснии и Герцеговины (Босния и Герцеговина)